El municipio de Somerset (en inglés: Somerset Township) es un municipio ubicado en el condado de Washington en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 2,701 habitantes y una densidad poblacional de 33 personas por km².

Geografía 
El municipio de Somerset se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $43,594 y los ingresos medios por familia eran $52,102. Los hombres tenían unos ingresos medios de $37,100 frente a los $22,481 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $20,146. Alrededor del 9,5% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Pensilvania
Localidades del condado de Washington (Pensilvania)